Eurycleidus es un género extinto de pliosauroideo romaleosáurido que vivió en el período Jurásico Inferior (muy probablemente a principios del Hettangiense) en el Reino Unido. Abarca a una sola especie, E. arcuatus. Como otros plesiosaurios, Eurycleidus probablemente vivía a base de una dieta de peces, que capturaba con sus dientes como agujas. Sus huesos de los hombros era bastante grandes, indicando que podía dar poderosas brazadas para nadar rápidamente.

Filogenia 
Muchos análisis filogenéticos encontraron que la especie tipo del género, Eurycleidus arcuatus, es un romaleosáurido relativamente basal. Una segunda especie, E. megacephalus (Stutchbury, 1846) [originalmente Rhomaleosaurus megacephalus], fue reasignada a este género por Smith (2007). Sin embargo, muchos análisis encontraron que E. megacephalus representa un género sin nombrar, el cual es diferente tanto de Eurycleidus como de Rhomaleosaurus. El cladograma a continuación muestra la posición filogenética de E. arcuatus entre los otros plesiosaurios, incluyendo a R. megacephalus, siguiendo a Benson et al. (2012).

Referencias

Véase también 

 Anexo:Géneros de plesiosaurios

Pliosauroidea
Plesiosaurios del Jurásico Inferior
Plesiosaurios de Europa